Le nom Jean Rey est porté par les personnes suivantes :
 Jean Rey (ca. 1583-ca.1645), chimiste et médecin
 Jean-Étienne Rey (1832-1923), compositeur français
 Jean Rey (1861-1935), ingénieur et chef d'entreprises français
 Jean Rey (1898-1967), joueur de rugby français,  de l'équipe nationale belge
 Jean Rey (1902-1983), président de la Commission européenne de 1967 à 1970
 Jean Rey (1924-1950), coureur cycliste français

Voir aussi